Luke Jackson peut désigner :
 Lucious "Luke" Jackson (1941-2022), joueur américain de basket-ball ;
 Luke Jackson (1981-), joueur américain de basket-ball ;
 Luke Jackson (1985-), boxeur australien ;
 Luke Jackson (1991-), joueur américain de baseball.